Эспиналь () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Тотонака. Административный центр — город Эспиналь.

История

Состав 
В состав муниципалитета входят 82 населённых пункта.

Экономика

Ссылки 

Муниципалитеты Веракруса